Jaropełk – imię męskie pochodzenia słowiańskiego, ruskie, nienotowane w źródłach staropolskich.

Jaropełk imieniny obchodzi 21 listopada.

Święci Cerkwi Prawosławnej 

 św. Jaropełk (Piotr) Izjasławicz, książę włodzimiersko-wołyński - święty władca,

Przypisy 

Męskie imiona słowiańskie